Афанасьєв Самійло — український громадський діяч, член УПСС, директор департаменту Міністерства фінансів УНР уряду Сергія Остапенка.

Джерела 
 В.Сідак, Т.Осташко, Т.Вронська. Трагедія українського державника. — К: Темпора. — 2004. — 414 с.

Персоналії за алфавітом
Українські громадські діячі
Персоналії:УНР
Українські фінансисти